Krasnyj Lyman (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Krasnyj Lyman (Pokrowsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk
 Krasnyj Lyman (Slowjanoserbsk), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Slowjanoserbsk
 Krasnyj Lyman, ehemaliger Name von Lyman, Stadt in der Oblast Donezk, Rajon Lyman